Liščí kameny (původní německý název Schönauer Berg) jsou zalesněný hřbet o nadmořské výšce 486,0 m ve Šluknovské pahorkatině na hranici katastrálních území Mikulášovice a Velký Šenov. Geologické podloží tvoří lužický granodiorit s žílami doleritu (diabasu). Velké balvany jsou ve vrcholové části rozpukané a vytváří kamenné moře. Lesní porosty se skládají převážně ze smrku ztepilého (Picea abies), doplněného zvláště na vrcholu o listnaté stromy, převážně buk lesní (Fagus sylvatica). Na západním svahu se nachází bývalý kamenolom Werner. Přes Liščí kameny vedou pouze lesní cesty.

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Mapy.cz: turistická mapa, Liščí kameny a okolí
 Geologická mapa ČR

Hory a kopce v Šluknovské pahorkatině
Kopce v Mikulášovicích
Skalní útvary v okrese Děčín
Velký Šenov
Kamenná moře